Пётр Беке́тов:
 Бекетов, Пётр Афанасьевич (1732—1796) — симбирский дворянин, отец Платона и Петра Бекетовых, брат Никиты Бекетова.
 Бекетов, Пётр Иванович (около 1660 — не ранее 1661) — русский путешественник, землепроходец, основатель нескольких сибирских городов.
 Бекетов, Пётр Иванович (1790—1846) — герой Отечественной войны 1812 года.
 Бекетов, Пётр Петрович (1775—1845) — действительный тайный советник и камергер.